Lohre bezeichnet:
 Lohre (Felsberg), Stadtteil von Felsberg in Hessen

Lohre ist der Familienname folgender Personen:
 Günther Lohre (1953–2019), deutscher Stabhochspringer und Olympiateilnehmer
 Hans-Joachim Lohre, deutscher Geistlicher und Missionar
 Matthias Lohre (* 1976), deutscher Journalist und Publizist

Siehe auch:
 Andreas Lohrey (1843–1924), deutscher Baumeister
 Lohr
 Lore (Begriffsklärung)
 Lohrer (Begriffsklärung)